John McEnroe era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 2–6, 7–6, 6–1, 6–2 contro Jimmy Connors.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1980